Piwowarow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Igorewitsch Piwowarow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Juri Sergejewitsch Piwowarow (* 1950), russischer Historiker und Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Piwowarowa